A Seleção Brasileira de Futebol em 2011 participou de dez amistosos. Na Copa América foi eliminada nas quartas-de-final pela Seleção Paraguaia, disputando quatro jogos, sendo três empates e uma vitória. Também disputou duas partidas contra a Argentina no retorno da extinta Copa Roca, chamado de Superclássico das Américas, onde sagrou-se campeão da disputa.

O artilheiro da temporada, com sete gols, foi Neymar. Alexandre Pato, Fred e Jonas marcaram dois gols cada e oito jogadores marcaram um gol.


Jogadores 

O Brasil jogou com os seguintes jogadores nesta temporada:

Jogos

Amistosos

Copa América 

As partidas disputadas:

Primeira fase (grupo B)

Quartas-de-final

Superclássico das Américas 

 Jogo de ida

 Jogo de volta

Categorias de base

Sub-20 
A seleção Sub-20 sagrou-se Campeã Sul-americana da categoria garantindo vaga para disputar os Jogos Olímpicos de Londres 2012 e também o Campeonato Mundial Sub-20 de 2011 na Colômbia.

Copa do Mundo Sub-20

Primeira fase (Grupo E)

Fase final

Oitavas-de-final

Quartas-de-final

Semifinais

Final

Sub-17 
A seleção brasileira Sub-17 está disputando o Campeonato Sul-americano visando a classificação para o Campeonato Mundial Sub-17 que será realizado no México.

Jogos

Ligações externas 
 
 

Futebol de 2011 no Brasil
2011